Stuppach ist ein geographischer Name

von Ortsteilen:
 Stuppach (Bad Mergentheim), Stadtteil von Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Stuppach (Gemeinde Gloggnitz), Katastralgemeinde der Stadt Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

eines Gewässers:
 Stuppach (Wachbach), linker Zufluss des Wachbachs in Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Stuppach ist Teil eines Familiennames:
 Wurmbrand-Stuppach, ein Geschlecht des historischen österreichischen Uradels

Siehe auch:
 Stubach
 Stubbach
 Stupbach